Мировой рейтинг UCI () — сезонное соревнование по шоссейному велоспорту, которое проводится с 10 января 2016 года.

История 
8 января 2015 года UCI объявляет, что индивидуальные и национальные классификации UCI World Tour исчезают (хотя календарь всё ещё остаётся существовать) в пользу рейтинга UCI World Ranking с учётом гонок World Tour, Continental Circuits и Nations' Cup U23. Эта новая классификация учитывает результаты последних 52 недель в соответствии с таблицей начисления очков и похожа например на рейтинг ATP. AIGCP выразила недовольство этими изменениями. UCI ответила, что эта реформа будет хорошо реализована, но обещает «принять во внимание мнения, комментарии и замечания всех участников велоспорта по этим рейтингам», чтобы «оценить новую систему и особенно рассмотреть необходимые улучшения или корректировки на 2016 год». Наконец, UCI подталкивает к 2016 году реализацию мирового рейтинга и сохраняет масштаб Мирового тура на 2015 год. Цель состоит в том, чтобы предложить новую классификацию со шкалой, созданной в консультации с различными частями мирового велоспорта.

24 декабря 2015 года UCI объявляет запуск нового рейтинга UCI World Ranking параллельно с рейтингом World Tour. Это ранжирование не ограничивается статусом команд и гонщиков и учитывает весь международный календарь, как это было с 1984 по 2004 год.

9 ноября 2016 года UCI объявил, что классификация UCI World Ranking и World Tour теперь будет использовать одну и туже шкалу начисления очков.

Первым лидером нового рейтинга в январе 2016 года в индивидуальном зачёте стал новозеландский велогонщик Джейсон Кристи, выиграв групповую и заняв 4-е место в индивидуальной гонках на Чемпионате Новой Зеландии который проводится в начале года. А национальном зачёте — Новая Зеландия.

Регламент

Индивидуальный рейтинг 
Рейтинг обновляется каждый понедельник в 17:00 по центральноевропейскому времени (CET) и включает результаты гонок закончившихся до 09:00 CET в день обновления. Если понедельник является официальным праздником в Швейцарии, публикация будет проходить на следующий рабочий день. В отличие от предыдущих рейтинговых систем, этот рейтинг включает в себя всех гонщиков от World Tour до U-23, которые классифицируеются в едином зачёте. 

Очки присуждаются на всех гонках от уровня World Tour до категорий 1.2 и 2.2. Наибольшее количество очков приносят гранд-туры. В рейтинге также учитываются результаты мирового и континентальных чемпионатов. Если чемпионат организован более чем через 52 недели после предыдущего, будут учитываться результаты пердыдущего чемпионата. Если менее чем через 52 недели, то последний чемпионат. Если чемпионата в календаре за конкретный сезон нет, то набранные очки действительны в течение 52 недель.. 

Лидер рейтинга в конце календарного года объявляется ежегодным победителем.

Начисляемые очки 

Сокращения:
 ЧМ - Чемпионат мира
 ОИ - Олимпийские игры
 РГ - Региональные игры
 RR - Групповая гонка
 ITT - Индивидуальная гонка с раздельным стартом
 ГК - Генеральная классификация
 U23 - Соревнования для гонщиков в возрасте не старше 23-х лет

Национальный рейтинг 
Ранжирование по странам составляется на основе баллов, полученных первыми восемью гонщиками от каждой страны на основе индивидуального рейтинга. В случае равенства суммы очков, приоритет отдаётся стране чей лучший гонщик занимает более высокое место в индивидуальном рейтинге.

Результаты

Индивидуальный рейтинг

Национальный рейтинг

Лидеры индивидуальной классификации

Лидеры национальной классификации

Примечания

Ссылки